

Patronyme 

 Camille Roqueplan (1802-1855), peintre français ;
 Nestor Roqueplan (1804-1870), journaliste et directeur de théâtre français.